Исламну́р Магомедрасу́лович Абдула́вов (7 марта 1994, с. Параул, Карабудахкентский район, Дагестан, Россия) — российский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в селе Параул, Карабудахкентского района, Дагестана. Начинал заниматься футболом в республиканской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, тренер — Гамаль Бабаев. Сезон 2010/11 провёл в спортшколе киевского «Динамо».

В 2011 году пополнил состав «Анжи». Дебютировал за «Анжи» 17 августа 2013 года в матче против петербургского «Зенита», заменив на 67-й минуте Мехди Карселу-Гонсалеса. Первый гол за «Анжи» забил 6 октября 2013 года в матче против казанского «Рубина».

В конце июля 2016 года перешёл в «Уфу». Дебютировал за «Уфу» 31 июля 2016 года в матче против «Урала». 30 октября 2017 года в домашнем матче против «Рубина» будучи запасным игроком получил жёлтую карточку за стычку между резервистами клубов. 22 февраля 2018 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Томь». Дебютировал 4 марта в матче против ярославского «Шинника», заменив на поле Антона Макурина. Первый гол за томичей забил 24 марта 2018 года в матче против новосибирской «Сибири». В конце июня 2018 года перешёл в «Ротор» на правах аренды. В феврале 2019 года перешёл в «Томь». Вторую половину года провёл в казахстанском «Атырау», с февраля 2020 — в «Окжетпесе».

15 февраля 2021 года подписал контракт с махачкалинским клубом «Легион Динамо».

Личная жизнь 
По национальности — кумык, родом из села Параул Карабудахкентского района Дагестана. 10 декабря 2016 года женился. Абдулавов — набожный мусульманин.

Достижения 
 «Томь»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2018/2019

 «Атырау»
 Финалист Кубка Казахстана: 2019

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Легион Динамо»